Hammad ist der Familienname folgender Personen:

 Abderrahmane Hammad (* 1977), algerischer Leichtathlet
 Farouk Hammad (* 1933), Hochschullehrer für Industrial Design der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig
 Hisham Hammad (* 1951), deutscher Politiker (B'90/Grüne)
 Samy Hammad (* 1970), deutscher Rechtsanwalt
 Yousef Mirza Bani Hammad (* 1988), Radrennfahrer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 Yousouf Al-Hammad (* 1964), kuwaitischer Judoka

Siehe auch:
 Hamad